TSV 1860 München (celým názvem: Turn- und Sportverein München von 1860 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v mnichovském městském obvodu Untergiesing-Harlaching. Založen byl 17. května 1860 pod názvem Turnverein München. Fotbalový oddíl byl založen v roce 1899. Svůj současný název nese od roku 1919. Od sezóny 2018/19 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Rivaly jsou 1. FC Norimberk a FC Bayern Mnichov.

Své domácí zápasy odehrává na Grünwalder Stadionu s kapacitou 12 500 diváků..

Historie 
Začátky tohoto mnichovského klubu se datují k 15. červenci 1848, kdy sportovní celek vznikl. Oficiálně však byl klub založen až 17. května 1860. Roku 1898 přijal název Turnverein München von 1860. Fotbalový oddíl se objevil 6. března příštího roku. V roce 1902 se mnichovský mančaft utkal se svým prvním soupeřem. Během roku 1911 proběhlo několik mimořádných změn – tým upravil svůj klubový znak a pronajmul pozemky nutné pro správný chod klubu, a to včetně fotbalového hřiště. Od roku 1926 na těchto místech stál nově postavený stadion, který dokázal pojmout 40 tisíc diváků. Pojmenován byl po dřívějším prezidentovi Heinrichu Zischovi. V roce 1942 získal tým poprvé trofej pro vítěze německého poháru.

Období let 1945 až 1953 absolvoval tým v Oberlize Süd. Poté se na dva ročníky nedobrovolně stáhl do nižší ligy, aby se pro sezónu 1955/56 postupem znovu zjevil v tehdejší nejvyšší soutěži. Mnichovští Lvi zamířili směrem vzhůru a opětovný sestup po sezóně 1956/57 se stal ojedinělým případem. Jinak je éra let 1957 až 1970 poznamenána přítomností mnichovského celku Lvů mezi samotnou smetánkou západoněmeckého klubového fotbalu. V ročníku 1963/64 se klub stal jedním ze zakladatelů nového formátu soutěže – Bundesligy. Mimo to podruhé slavil zisk německého poháru roku 1964. Úspěšné časy ozdobilo, byť nakonec prohrané, finále evropského poháru ročníku 1964/65 a také titul německého ligového mistra ročníku 1965/66. Následující sezónu skončili Lvi druzí a stali se vicemistry. Všechny tyto úspěchy jsou spjaty se jménem Maxe Merkela, trenéra a sportovního ředitele TSV v letech 1961 až 1966.

V 70. letech se TSV pohybovalo zejména mimo nejvyšší soutěž. V letech 1970 až 1974 to byla Regionalliga Süd a posléze 2. Bundesliga od roku 1974 do roku 1977. Dva ročníky v letech 1979 až 1981 okusili Mnichovští znovu atmosféru nejvyšší soutěže, aby příští dva roky dvakrát sestoupili a ocitli se opětovně ve třetí Bayernlize, původně Regionallize. Zde se TSV usídlilo až do roku 1993. Výjimku tvořila jen sezóna 1991/92 ve 2. Bundeslize. I přes značný pesimismus fanoušků se TSV dokázalo vzchopit. V sezóně 1993/94 se klub vrátil mezi druholigové celky, kterými si proklestil cestu k okamžitému postupu do nejvyššího fotbalového patra. Úvodem bundesligového ročníku 1996/97 zvítězili Lvi v halovém turnaji a koncem ročníku se radovali z budoucí účasti v evropských pohárech. Účast v Poháru UEFA patří mezi nejvýraznější úspěchy TSV v posledních dekádách.

V sezóně 2016/17 klub sestoupil po čtyřiadvaceti letech z prvních dvou profesionálních soutěží, a to poté co nezvládl druholigovou baráž proti Regensburgu. Následně se tak měl zúčastnit třetí nejvyšší soutěže, ale pro pozdně zaplacenou licenci se musel klub uskromnit s bavorskou nejvyšší zemskou soutěží (čtvrtá nejvyšší soutěž v Německu).

Historické názvy 
Zdroj: 

 1860 – TV München (Turnverein München)
 1898 – TV 1860 München (Turnverein München von 1860)
 1919 – TSV 1860 München (Turn- und Sportverein München von 1860 e. V.)

Získané trofeje 
 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 1× )
 1965/66
 DFB-Pokal ( 2× )
 1942, 1963/64
 Gauliga Bayern ( 1× )
 1940/41
 Gauliga Südbayern ( 1× )
 1942/43
 Fußball-Oberliga Süd ( 1× )
 1962/63

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1942: Gauliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Südbayern
 1945–1953: Fußball-Oberliga Süd
 1953–1955: II. Division Süd
 1955–1956: Fußball-Oberliga Süd
 1956–1957: II. Division Süd
 1957–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1970: Fußball-Bundesliga
 1970–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1977: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1977–1978: Fußball-Bundesliga
 1978–1979: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1979–1981: Fußball-Bundesliga
 1981–1982: 2. Fußball-Bundesliga
 1982–1991: Fußball-Bayernliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1993: Fußball-Bayernliga
 1993–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–2004: Fußball-Bundesliga
 2004–2017: 2. Fußball-Bundesliga
 2017–2018: Fußball-Regionalliga Bayern
 2018– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1981/82: Klub byl po odebrání licence přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.
 2016/17: Klub byl po nezaplacení třetiligové licence přeřazen do čtvrté nejvyšší soutěže.

Účast v evropských pohárech

TSV 1860 München II 
TSV 1860 München II, dříve znám také pod názvem TSV 1860 München Amateure, je rezervním týmem mnichovského TSV. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1999/00, kdy se v Regionallize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 7. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1994–1995: Bezirksoberliga Oberbayern
 1995–1996: Landesliga Bayern-Süd
 1996–1997: Fußball-Bayernliga
 1997–2001: Fußball-Regionalliga Süd
 2001–2004: Fußball-Bayernliga
 2004–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012–2017: Fußball-Regionalliga Bayern
 2017– : Fußball-Bayernliga Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2016/17: TSV 1860 II původně skončilo na druhém místě, ale z důvodu administrativního sestupu "áčka" do stejné soutěže bylo "béčko" svazovým rozhodnutím odsunuto na poslední osmnáctou pozici. V historických statistikách mu ovšem byly ponechány všechny odehrané zápasy i s jejich konečnými výsledky.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Německé fotbalové kluby
TSV
Sportovní kluby založené v roce 1860
Fotbalové kluby založené v roce 1899